Hugh Davies – musicologo e compositore inglese
 Hugh Davies – botanico gallese
 Hugh Davies – crickettista gallese
 Hugh Emyr Davies – poeta e presbitero gallese
 Hugh Sykes Davies – poeta e scrittore inglese